Suhail, auch Sohail, Soheil, Suheil oder Souhail (), ist ein arabischer männlicher Vorname. Die entsprechende weibliche Form Suhaila, auch Souhaila oder ähnlich () ist ein weiblicher Vorname.


Bedeutung 
Bei Hans Wehr wird als einzige Bedeutung des Wortes der Name des Sterns Canopus angegeben, des zweithellsten Fixsterns am Himmel. Der Name kann in Verbindung gebracht werden mit der Wortwurzel shl (), was „glatt, eben, weich, leicht, bequem, mühelos, einfach“ () beziehungsweise „glatt, eben, weich et. sein“ () bedeutet.

Geographische Namen, die den Bestandteil Suhail enthalten 
 Castillo de Sohail, Burgruine in Fuengirola, Spanien

Name von Sternen 
Suhail ist in der arabischen Astronomie das Namensattribut folgender Sterne:
 Suhail (oder Suhel), siehe Canopus
 Suhail al-Muhlif, siehe Gamma Velorum
 Suhail al-Wazn, siehe Lambda Velorum
 Suhail Hadar, siehe Naos (Stern)

Name historischer Persönlichkeiten 
 Buti bin Suhail (1851–1912), Herrscher im Emirat Dubai
 Suhail ibn Amr, im Koran eines der Oberhäupter des Stammes der Quraisch
 Sahla bint Suhail, im Koran Tochter von Suhail ibn Amr und Gefährtin des Propheten Mohammed

Familienname 
 Abdelouahed Souhail (* 1946), marokkanischer Politiker
 Ahmed Suhail (* 1999), katarischer Fußballspieler
 Haris Sohail (* 1989), pakistanischer Cricketspieler
 Mansoor Suhail, pakistanischer Politiker
 Omaima Sohail (* 1997), pakistanische Cricketspielerin
 Qusay Al-Suhail, irakischer Politiker
 Safia Taleb al-Suhail (* 1965), irakische Politikerin

Namensträger (Vorname Suhail, Souhail, Suheil) 
 Sohail Abbas (* 1975), pakistanischer Feldhockeyspieler
 Soheil Ayari (* 1970), französischer Automobilrennfahrer
 Souhail Belkassem (* 1996), niederländisch-marokkanischer Fußballspieler
 Suheil Fadel (* 1946), deutscher Schriftsteller syrischer Herkunft, siehe Rafik Schami
 Suheil Haddad (* 1956), syrischer Schauspieler
 Suhail al-Hassan (* 1970), syrischer Militär
 Suhail Idris († 2008), libanesischer Schriftsteller
 Sohail Khan (* 1970), indischer Schauspieler, Regisseur und Produzent
 Sohail Qaiser (1963–2016), pakistanischer Squashspieler
 Soheil Vahedi (* 1989), iranischer Snookerspieler

Namensträgerinnen (Vorname Suhaila, Souhaila) 
 Souhaila Andrawes (* 1953), palästinensische Terroristin

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Arabischer Personenname